Plusieurs combats et batailles se sont déroulés à Idleb et sa région, dans le nord de la Syrie durant la guerre civile syrienne :
 la bataille d'Idleb du 10 au ;
 la bataille d'Idleb du 24 au ;
 les combats de la poche d'Idleb (janvier-février 2017) ;
 les combats de la poche d'Idleb (juillet 2017);
 Offensive d’Abou Douhour du 19 septembre 2017 au 13 février 2018.
 les combats de la poche d'Idleb (2018) du 19 février au 24 avril 2018.
 les combats de la poche d'Idleb (2019), du 1er au 10 janvier 2019.
 la bataille d'Idleb (2019-2020), du  au 5 mars 2020.

Idleb